Carlo Tavecchio – dirigente sportivo e politico italiano
Giorgio Tavecchio – giocatore di football americano italiano